La première World Cup 9s de football australien s'est déroulée à Valls en Catalogne en .

Équipes

Résultats

Groupes préliminaires 

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, le match nul 1, la défaite 0), J : nombre de matches joués, G : nombre de matches gagnés, N : nombre de matches nuls, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, en vert et gras les équipes qualifiées, en blanc et italique celles éliminées.

Tableau final

Classement final

Liens externes 
  Article sur la compétition sur World Footy News
   Article sur la compétition sur Footy-Gaelic Football

Compétition de football australien